Паоло де Бернардис (; род. 1 февраля 1959) — итальянский астрофизик. Труды в основном посвящены астрофизике и космологии.

Карьера 
Труды в основном посвящены астрофизике. Получил известность созданием аппаратуры для улавливания реликтового излучения и участием в создании космической обсерватории Планк .

Награды 
Среди наград:
 Премия Фельтринелли (2001) 
 Премия Бальцана (2006) 
 Премия Дэна Дэвида (2009) .
Является член-корреспондентом Национальной академии деи Линчеи .

Примечания 

Астрофизики Италии
Лауреаты премии Фельтринелли
Лауреаты премии Бальцана
Лауреаты премии Дэна Дэвида